Hawthorn peut signifier :

Autres langues 
 en anglais : 
 hawthorn est le nom anglais des plantes du genre Crataegus (les aubépines)
 mais hawthorn maple désigne , un érable

Toponymes 

 Hawthorn (Pennsylvanie), une ville des États-Unis
 Hawthorn (Victoria), une banlieue de Melbourne, Australie
 Hawthorn railway station, Melbourne
 Hawthorn, South Australia, une banlieue d'Adelaide, Australie
 Mount Hawthorn (Australie Ociidentale), une banlieue de Perth, Australie
 The Hawthorns, le stade du West Bromwich Albion F.C. en Angleterre
 The Hawthorns station, la gare ferroviaire et station de métro qui dessert ce terrain
 Hawthorn, County Durham, un village du Comté de Durham, en Angleterre
 Hawthorn (Wiltshire),  dans le Wiltshire, en Angleterre
 Hawthorn, Hampshire, un village du Hampshire, en Angleterre
 Hawthorns, Staffordshire, un village du Staffordshire, en Angleterre
 Hawthorn (Rhondda Cynon Taf), un village du Rhondda Cynon Taf, au Pays de Galles

Patronyme 

 Mike Hawthorn (1929-1959) était un pilote automobile anglais.
 Robert Hawthorn (1796-1867), industriel britannique.

Divers 
 Hawthorn Leslie and Company, une entreprise de construction navale britannique située à Newcastle upon Tyne.
 La Commission Hawthorn-Tremblay, une commission canadienne ayant, de 1964 à 1970, étudié la condition des autochtones du Canada.
 Le Hawthorn Football Club,  une équipe de football australien évoluant en AFL.
 Hawthorn Suites, une chaîne d'hôtels aux États-Unis

Voir aussi 
 Hawthorne
 Haw